piaskowanie trawnika – zabieg pielęgnacyjny powierzchni trawiastej
 piaskowanie (stomatologia) – czyszczenie powierzchni zębów
 piaskowanie (technologia) – czyszczenie powierzchni materiałów